Maheu ist der Familienname folgender Personen:

 Jack Maheu (1930–2013), US-amerikanischer Jazz-Klarinettist und Bandleader
 René Maheu (1905–1975), französischer Philosoph und Kulturattaché, Generaldirektor bei der UNESCO